Zlato bromid se može odnositi na:

 Zlato(III) bromid, kristalna materija tamno crvene do crne boje 
 Zlato(I) bromid, kristalna materija koja se formira iz elemenata ili parcijalnom dekompozicijom srebo(III) bromida